Титова — жіноча форма російського прізвища Титов. Відомі носії:
 Титова Алла Дмитрівна (1927) — український організатор кіновиробництва.
 Титова Валентина Антипівна (1942) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Російської Федерації.
 Титова Вікторія Вікторівна (* 1971) — українська фехтувальниця. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Титова Віра Олексіївна (1928—2006) — актриса театру і кіно. Заслужена артистка Росії (1994).
 Титова Олена Миколаївна (1952) — директор Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, вчений секретар УТОПІК, доцент кафедри охорони культурної спадщини і музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв.
 Титова Ольга Геннадіївна (1937—2017) — український живописець.
 Титова Юлія Іванівна (1984) — українська футболістка і футзалістка.

Див. також 
 Титов
 Тітова

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ